Каидат ал-Джихад ( – База на джихада) е пълното име на мюсюлманската организация „Ал-Каида(т)“.

Първото изявление с това име е от 9 април 2002 г.

През 2008 г. в изявление за „Ал-Джазира“, подписано от Мустафа Ахмед Язид (Ал Масри), се казва, че член на групировката е извършил нападението срещу посолството на Дания в Исламабад.

Групировката поема отговорност също за атентата на летище Бургас, извършен на 18 юли 2012 г.

Източници 

Ал-Каида
Джихад